Hell on Earth (engl. ‚Hölle auf Erden‘) bezeichnet:

 ein Album der Hip-Hop-Gruppe Mobb Deep
 eine Tournee, siehe Hell on Earth Tour
 Hellraiser 3: Hell on Earth, einen Spielfilm
 Doom 2: Hell on Earth, ein Computerspiel aus der Doom-Reihe